Polard peut faire référence à :

Substantif familier ou argotique 
 Polard, terme familier et péjoratif qui désigne un étudiant « polarisé » sur ses études.
 Polard, en littérature, est un mot d'argot désignant le sexe masculin. Louis-Ferdinand Céline, dans Mort à crédit, écrit :

Patronyme 
Polard est un nom de famille originaire du sud de l'Angleterre (King's Nympton - Devon) et introduit en France lors des invasions Normandes. Mais l'orthographe anglaise  est beaucoup plus fréquente.
 Maurice Polard (1932-2022), romancier et nouvelliste français.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais
Patronyme français